Імпера́тор Ся́нь — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів Китаю.

Китай 
Імператор Сянь ( або ) — останній імператор династії Пізня Хань (189 — 220).
Імператор Сянь ( або ) — п'ятий імператор династії Цін (1722 — 1735).
Імператор Сянь ( або ) — дев'ятий імператор династії Цін (1850 — 1861).

Див. також 
 Сянь-цзун (династія Тан)

Сянь